Акера:
 Акера — река в Азербайджане, приток Аракса (Араза).
 Акера — село в Губадлинском районе Азербайджана.
 Акера — посёлок в Зангеланском районе Азербайджана.